Куатиљос има више значења:

 Куатиљос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куатиљос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику